

Toponyme 

 Des Moines, capitale américaine de l’Iowa ;
 Comté de Des Moines, comté américain de l’État de l’Iowa ;
 Des Moines, affluent américain du Mississippi ;
 Des Moines, ville américaine de l’État de Washington ;
 Des Moines, village américain du Nouveau-Mexique.

Autres 
 , navire de la marine américaine.